Bieg na 200 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Olimpijskim w Londynie.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 20,44.

Rezultaty

Eliminacje

Półfinały 
Awans uzyskało dwóch najlepszych zawodników z każdego biegu (Q) i dwóch najszybszych z czasami (q).

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2017